43-й чемпионат Европы по кёрлингу в группах «А» и «В» проходил с 17 по 25 ноября 2017 года в городе Санкт-Галлен (Швейцария) с участием 26 мужских и 20 женских национальных сборных команд. Чемпионский титул у мужчин в 11-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграла сборная Швеции, у женщин — в 3-й раз в своей истории выиграла сборная Шотландии.

По итогам турнира 7 сильнейших мужских команд квалифицировались для участия в чемпионате мира 2018. 7 лучших женских команд получили путёвки для участия в чемпионате мира 2018. Ещё по одному месту на мировые первенства получили победители квалификационных серий — стыковых матчей между занявшими 8-е место в группе А и 1-е место в группе В (11-е в общей классификации).

Чемпионат в группе «С» прошёл в городе Канильо (Андорра) с 8 по 13 мая 2017 года. По две лучшие команды у мужчин и женщин в том же году участвовали в турнирах группы «В».

Мужчины

Группа A

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после окончания группового этапа)

 Проходят в плей-офф.
 На чемпионате Европы 2018 переходят из группы A в группу B.
 Проходят в квалификационный матч с победителем группы B за квалификацию на .

Сессия 1. 18 ноября, 9:00

Сессия 3. 18 ноября, 19:30

Сессия 5. 19 ноября, 13:00

Сессия 7. 20 ноября, 8:00

Сессия 9. 20 ноября, 16:00

Сессия 11. 21 ноября, 9:00

Сессия 13. 21 ноября, 19:00

Сессия 15. 22 ноября, 14:00

Сессия 17. 23 ноября, 9:00

Квалификация на чемпионат мира (World Challenge Games) 
Сборная Италии, занявшая 8-е место в группе A и не получившая прямую квалификацию на , разыграла путёвку на чемпионат мира в серии стыковых игр до двух побед с победителем группы В — сборной Финляндии. Квалификацию на чемпионат мира 2018, дважды победив, получила сборная Италии.

24 ноября, 19:00

25 ноября, 9:00

Плей-офф 
{{4TeamBracket
| RD1 = Полуфиналы
| RD2 = Финал

| RD1-seed1= 1
| RD1-team1= | RD1-score1= 8
| RD1-seed2= 4
| RD1-team2= 
| RD1-score2= 3
| RD1-seed3= 2
| RD1-team3= 
| RD1-score3= 8
| RD1-seed4= 3
| RD1-team4= | RD1-score4= 9

| RD2-seed1= 1
| RD2-team1= 
| RD2-score1= 10
| RD2-seed2= 3
| RD2-team2= 
| RD2-score2= 5
}}

 Полуфиналы 
23 ноября, 19:00

 Матч за 3-е место 
24 ноября, 19:00

 Финал 
25 ноября, 15:00

 Группа B 
 Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

 Групповой этап 

 Подгруппа A 
Турнирная таблица (положение после окончания группового этапа)

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в квалификационные игры четырёх худших команд группы, две из которых, с худшими результатами в этой квалификации, на  переходят из группы B в группу C.

 Подгруппа B 
Турнирная таблица (положение после окончания группового этапа)

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в квалификационные игры четырёх худших команд группы, две из которых, с худшими результатами в этой квалификации, на  переходят из группы B в группу C.

 Квалификация за право остаться в группе B (Relegation Round) 
Сначала между собой в 1-м раунде встречаются команды, занявшие одинаковые из двух последних мест в подгруппах (7-е место подгруппы А с 7-м местом подгруппы В и 8-е место подгруппы А с 8-м местом подгруппы В). Победитель матча 7-х мест в 2018 году остаётся в группе В. Проигравший в матче 8-х мест выбывает в 2018 году в группу С. Проигравший в матче 7-х мест и победитель матча 8-х мест во 2-м раунде разыгрывают между собой вторую путёвку остаться в группе В; проигравший в этом матче также в 2018 году выбывает в группу С.

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 
23 ноября, 18:00

 Полуфиналы 
24 ноября, 8:00

 Матч за 3-е место 
24 ноября, 13:00

 Финал 
24 ноября, 13:00

 Женщины 

 Группа A 
 Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

 Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после окончания группового этапа)

 Проходят в плей-офф.
 На чемпионате Европы 2018 переходят из группы A в группу B.
 Проходят в квалификационный матч с победителем группы B за квалификацию на .

При равном количестве побед команды Германии, Чехии и Дании ранжированы по местам по результатам тестовых бросков в дом (): Германия - 37,15 см., Чехия - 54,06 см., Дания - 72,80 см.Сессия 2. 18 ноября, 14:00Сессия 4. 19 ноября, 9:00Сессия 6. 19 ноября, 19:00Сессия 8. 20 ноября, 12:00Сессия 10. 20 ноября, 20:00Сессия 12. 21 ноября, 14:00Сессия 14. 22 ноября, 9:00Сессия 16. 22 ноября, 19:00Сессия 18. 23 ноября, 14:00

 Квалификация на чемпионат мира (World Challenge Games) 
Сборная Дании, занявшая 8-е место в группе A и не получившая прямую квалификацию на , разыграла путёвку на чемпионат мира в серии стыковых игр до двух побед с победителем группы В — сборной Финляндии. Квалификацию на чемпионат мира 2018, дважды победив, получила сборная Дании.

24 ноября, 19:00

25 ноября, 9:00

25 ноября, 9:00

 Плей-офф 

 Полуфиналы 
24 ноября, 14:00

 Матч за 3-е место 
24 ноября, 19:00

 Финал 
25 ноября, 10:00

 Группа B 
 Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

 Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после окончания группового этапа)

 Проходят в плей-офф.
 На  переходят из группы B в группу C.

 Плей-офф 

 Полуфиналы 
23 ноября, 18:00

 Матч за 3-е место 
24 ноября, 13:30

 Финал 
24 ноября, 13:30

 Группа C 
Чемпионат в группе «С» прошёл в городе Канильо (Андорра) с 8 по 13 мая 2017 года. По две лучшие команды у мужчин и женщин в том же году будут участвовать в турнирах группы «В».

 Мужчины 

 Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

 Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 Проходят в плей-офф.

 Плей-офф Матч 1 vs. 2Победитель выходит в турнир группы B с 1-го места. Проигравший проходит в матч за 2-е место.Матч 3 vs. 4Победитель проходит в матч за 2-е место.Матч за 2-е местоПобедитель выходит в турнир группы B со 2-го места.

 Классификация 

 Проходят в турнир группы B.

 Женщины 

 Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

 Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

 Тай-брейк 

 Плей-офф Матч 1 vs. 2Победитель выходит в турнир группы B с 1-го места. Проигравший проходит в матч за 2-е место.Матч 3 vs. 4Победитель проходит в матч за 2-е место.Матч за 2-е место'''

Победитель выходит в турнир группы B со 2-го места.

Классификация 

 Проходят в турнир группы B.

Общая итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира групп «A» и «B»
 Официальная страница результатов турнира группы «С»
 Мужской турнир на сайте результатов и статистики WCF
 Женский турнир на сайте результатов и статистики WCF
 Мужской турнир группы «С» на сайте результатов и статистики WCF
 Женский турнир группы «С» на сайте результатов и статистики WCF

Чемпионаты Европы по кёрлингу
2017 год в кёрлинге
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Андорре
Кёрлинг в Андорре
Спорт в Швейцарии в 2017 году
Спорт в Андорре в 2017 году
Ноябрь 2017 года
кёрлинг
Спортивные соревнования в Санкт-Галлене